Нараевский сельский совет (укр. Нараївська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Нараевский сельский совет — входит в состав Гайсинского района Винницкой области. 
 Нараевский сельский совет — входит в состав Галичского района Ивано-Франковской области.
 Нараевский сельский совет — входит в состав Бережанского района Тернопольской области.